CW peut faire référence à :
 The CW Television Network
 Cita-Way
 Air Marshall Islands, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 En mécanique et graphisme CW est une abréviation signifiant clockwise (rotation en sens horaire), le contraire sens anti-horaire est CCW
 En radiocommunication: CW est un mode pour la radiotélégraphie. Onde entretenue
 Curaçao, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
CW-complexe, en topologie

Code